La memoria del cuore (Finding Home) – film del 2003 diretto da Lawrence D. Foldes
Beautiful Dreamer - La memoria del cuore – film del 2006 diretto da Terri Farley-Teruel
La memoria del cuore (The Vow) – film del 2012 diretto da Michael Sucsy